Dit is een lijst van planetoïden 117601-117700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 117601 - || 2005 EH72 || 2 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117602 - || 2005 EF76 || 3 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117603 - || 2005 ER76 || 3 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117604 - || 2005 EN78 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117605 - || 2005 EF86 || 4 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117606 - || 2005 ES89 || 8 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117607 - || 2005 EZ89 || 8 maart 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117608 - || 2005 EE90 || 8 maart 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117609 - || 2005 EP90 || 8 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| (117610) Keithmahoney || 2005 ES91 || 8 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117611 - || 2005 EB92 || 8 maart 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117612 - || 2005 EW92 || 8 maart 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117613 - || 2005 EA93 || 8 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| (117614) Hannahmclain || 2005 EU94 || 8 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117615 - || 2005 EY94 || 10 maart 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117616 - || 2005 EX95 || 11 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117617 - || 2005 EJ96 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117618 - || 2005 EN96 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117619 - || 2005 ES98 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117620 - || 2005 EE100 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117621 - || 2005 EU100 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117622 - || 2005 EK101 || 3 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117623 - || 2005 ER115 || 4 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117624 - || 2005 EX117 || 7 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117625 - || 2005 EN118 || 7 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117626 - || 2005 EO118 || 7 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117627 - || 2005 EW118 || 7 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117628 - || 2005 EH119 || 7 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117629 - || 2005 ET121 || 8 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117630 - || 2005 EE124 || 8 maart 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117631 - || 2005 EM124 || 8 maart 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117632 - || 2005 ES126 || 8 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117633 - || 2005 EM127 || 9 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117634 - || 2005 EJ128 || 9 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117635 - || 2005 EQ129 || 9 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117636 - || 2005 ED130 || 9 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117637 - || 2005 EJ131 || 9 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117638 - || 2005 EN132 || 9 maart 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117639 - || 2005 EE133 || 9 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| (117640) Millsellie || 2005 EK137 || 9 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117641 - || 2005 EQ137 || 9 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117642 - || 2005 EB138 || 9 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117643 - || 2005 ED138 || 9 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117644 - || 2005 EC139 || 9 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117645 - || 2005 ER139 || 9 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117646 - || 2005 EW139 || 9 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117647 - || 2005 ED140 || 9 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117648 - || 2005 EF147 || 10 maart 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117649 - || 2005 EG147 || 10 maart 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117650 - || 2005 EO151 || 10 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117651 - || 2005 EC153 || 2 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| (117652) Joséaponte || 2005 EY161 || 9 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117653 - || 2005 EG168 || 11 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117654 - || 2005 EA172 || 7 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117655 - || 2005 EG182 || 9 maart 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117656 - || 2005 EJ187 || 10 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| (117657) Jamieelsila || 2005 EP187 || 10 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117658 - || 2005 ER187 || 10 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117659 - || 2005 EB189 || 10 maart 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117660 - || 2005 ED197 || 11 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117661 - || 2005 EH198 || 11 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117662 - || 2005 EU198 || 11 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117663 - || 2005 EK199 || 12 maart 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117664 - || 2005 EF200 || 12 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117665 - || 2005 EM201 || 8 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117666 - || 2005 ER201 || 8 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117667 - || 2005 EC205 || 11 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117668 - || 2005 EN207 || 9 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117669 - || 2005 ER207 || 11 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117670 - || 2005 EG210 || 4 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117671 - || 2005 ES211 || 4 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117672 - || 2005 EV211 || 4 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117673 - || 2005 EB214 || 7 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117674 - || 2005 EE214 || 7 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117675 - || 2005 EK214 || 8 maart 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117676 - || 2005 EZ219 || 10 maart 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117677 - || 2005 EL221 || 11 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117678 - || 2005 EX222 || 8 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117679 - || 2005 EF223 || 10 maart 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117680 - || 2005 EW223 || 13 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117681 - || 2005 ES226 || 9 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117682 - || 2005 EW227 || 9 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117683 - || 2005 ER233 || 10 maart 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117684 - || 2005 EL246 || 12 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117685 - || 2005 ED247 || 12 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117686 - || 2005 EU251 || 10 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117687 - || 2005 EX259 || 11 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117688 - || 2005 EX268 || 14 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117689 - || 2005 EY268 || 14 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117690 - || 2005 EK270 || 12 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117691 - || 2005 ES276 || 8 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117692 - || 2005 ED277 || 8 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117693 - || 2005 EF279 || 9 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117694 - || 2005 ED282 || 10 maart 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117695 - || 2005 EE282 || 10 maart 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117696 - || 2005 EU282 || 10 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117697 - || 2005 EA287 || 10 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117698 - || 2005 ED290 || 9 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117699 - || 2005 EK290 || 9 maart 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117700 - || 2005 EZ292 || 10 maart 2005 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten